La Route nationale 32 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 32 en Belgique ;
 Route nationale 32 en Estonie ;
 Route nationale 32 en France ;
 Route nationale 32 en Guinée ;
 Route nationale 32 au Luxembourg ;
 Route nationale 32 à Madagascar ;
 Route nationale 32 au Viêt Nam.

Voir aussi